El Campionat Mundial de Ral·lis 1998 va començar el 19 de gener amb la 66a edició del ral·li de Monte-Carlo i va finalitzar amb el Gal·les el 24 de novembre.
El pilot Tommi Mäkinen va guanyar el campionat per tercer any consecutiu. Tot i que l'any anterior s'havia establert el calendari en 14 proves, la suspensió del ral·li d'Indonèsia a causa de la inestabilitat política, va deixar el campionat en 13 curses.

Puntuació

Referències

Enllaços externs 
 
 

1998
Competicions esportives del 1998